Idea Bank — польский банк и его международные отделения:
 Идея Банк (Белоруссия)
 Идея Банк (Украина)
 Idea Bank (Румыния)